Kijk (1944-1945), een Nederlands tijdschrift
Kijk (1968-heden), later KIJK, een Nederlands populairwetenschappelijk tijdschrift
KIJK (Talpa Network), een Nederlands video-on-demandplatform

Zie ook 
Zien, het waarnemen van beelden
Kijk tv, een Nederlands televisieprogramma